Арнольд, Георг:
 Арнольд, Георг Христиан (1747—1827) — врач, лейб-медик польского короля Станислава-Августа Понятовского.
 Арнольд, Георг Даниил (Johann Georg Daniel Arnold; 1780—1829) — правовед и поэт. Примечания